Эванс Рутто — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.

Занял 5-е место на чемпионате мира по кроссу 1999 года. В 2001 году финишировал на 6-м месте на чемпионате мира по полумарафону с результатом 1:00.43.

Достижения 
 2003:  Чикагский марафон — 2:05.50
 2004:  Лондонский марафон — 2:06.20
 2004:  Чикагский марафон — 2:06.16
 2005: 10-e на Лондонском марафоне — 2:12.49
 2005: 4-e на Чикагском марафоне — 2:07.30
 2006: 10-e на Лондонском марафоне — 2:09.35
 2010: 5-e на Гётеборгском полумарафоне — 1:02.52

Примечания

Ссылки 
 
 ARRS - Runner: Evans Rutto

Марафонцы Кении
Бегуны на длинные дистанции Кении
Бегуны по пересечённой местности Кении
Победители Лондонского марафона
Победители Чикагского марафона